Elisabeth von Dänemark ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth zu Dänemark (1935–2018), dänische Adlige, Tochter von Prinz Knut von Dänemark
 Elisabeth von Dänemark, Norwegen und Schweden (1485–1555), Kurfürstin von Brandenburg 
 Elisabeth von Dänemark und Norwegen (1524–1586), dänische Prinzessin, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin und von Mecklenburg-Güstrow
 Elisabeth von Dänemark (1573–1626), Tochter von Friedrich II. von Dänemark, Ehefrau von Heinrich Julius (Braunschweig-Wolfenbüttel)
 Elisabeth von Holstein-Rendsburg  (um 1300–vor 1340), durch Heirat Königin von Dänemark

Siehe auch:

 Isabella von Österreich (auch Elisabeth von Österreich; 1501–1526), Königin von Dänemark, Schweden und Norwegen